Мелон () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибейро. Занимает площадь 53,22 км². Население 1463 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Оренсе
Города Оренсе